Роберт Кувалек (; 1966, Люблин, Польша - 5 июня 2014, Львов, Украина) — польский историк, педагог, один из основателей мемориального комплекса в Белжеце, научный сотрудник Государственного музея в Майданеке.

Окончил Люблинский католический университет. Специализировался на истории истребления евреев во время Холокоста в Люблинском и Львовском воеводствах. С 1999 года был сотрудником Государственного музея в Майданеке. В 2002-2004 гг. организатор мемориального комплекса в Белжеце, был его первым директором (до 2007 года). Был большим популяризатором истории, много ездил по стране с лекциями, посещал места, связанные с еврейской культурой, в том числе и на Украине. Часто ездил во Львов куда организовывал экскурсии.

Роберт Кувалек умер во Львове 5 июня 2014. У него осталась жена и дочь.

Публикации 
 Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu (Немецкий лагерь смерти в Белжеце), Lublin 2010. ISBN 978-83-925187-8-5.
 Obóz zagłady w Bełżcu. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2010, ISBN 978-83-925187-8-5.
 Das Vernichtungslager Bełżec. deutsche Übersetzung von Steffen Hänschen. Metropol Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86331-079-0.
 Belzec le premier centre de mise à mort. französische Übersetzung von Alexandre Dayet. Calmann-Lévy, Paris 2013, ISBN 978-2-7021-4431-2.
 Getta tranzytowe w dystykcie lubelskim (Izbica, Piaski, Rejowiec, Trawniki). Lecture for the International Conference "Aktion Reinhardt. The Annihilation of the Jews in Generalgouvernement." Lublin 2002.
 Heritage trail of the Lublin Jews.  Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 2002.

 The Ghetto in Lublin. übersetzt von Sophie Frankenberg (née Mendelson).

 Das Durchgangsghetto in Izbica. In: Theresienstädter Studien und Dokumente. 2003, S. 321–351.

 Das Transitghetto Izbica. in Bildungswerk Stanisław Hantz.

 Die Transit-Ghettos Izbica, Piaski und Rejowiec. in www.deathcamps.org

 Die Durchgangsghettos im Distrikt Lublin. In: Bogdan Musial: Aktion Reinhardt. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvemement 1941–1944. Osnabrück 2004, ISBN 3-929759-83-7.

 Das kurze Leben »im Osten« Jüdische Deutsche im Distrikt Lublin aus polnisch-jüdischer Sicht. In: Birthe Kundrus, Beate Meyer (Hrsg.): Die Deportation der Juden aus Deutschland : Pläne - Praxis - Reaktionen. Wallstein Verlag, Konstanz 2004, ISBN 3-89244-792-6, S. 112–135.

 Die letzte Station vor der Vernichtung : das Durchgangsghetto in Izbica. In: Deutsche, Juden, Polen : Geschichte einer wechselvollen Beziehung im 20. Jahrhundert. Herausgeber: Andrea Löw, Kerstin Robusch, Stefanie Walter, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-593-37515-X, S. 157–179.

 Von Lublin nach Bełżec: auf Spurensuche. Leben und Vernichtung der Juden im südöstlichen Lubliner Land. Übersetzung von Małgorzata Motylewska. Lublin 2006, ISBN 83-922318-8-0.

Награды 
 Кавалер Ордена Возрождения Польши (2008)

Примечания

Источники 
 Фотография
 Obituary at Jewish Heritage Europe, https://archive.is/20140610160259/http://www.jewish-heritage-europe.eu/2014/06/08/polish-holocaust-historian-robert-kuwalek-rip/%E2%80%9D
 Kuwałek's biography in Leksykon Lublin, Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, http://teatrnn.pl/leksykon/node/1714/robert_kuwa%C5%82ek
 Paweł P. Reszka, "Znany lubelski historyk nie żyje," Gazeta Wyborcza Lublin, 7 June 2014, http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,16113559,Znany_lubelski_historyk_nie_zyje__Mial_47_lat.html

Историки Польши